La palabra Sis o las siglas SIS pueden referirse a:

 Seguro Integral de Salud, un plan de salud para personas en situación de pobreza bajo subsidio del Estado en Perú. 
 Servicio de Inteligencia Secreto, una agencia de inteligencia del Reino Unido.
 Serviço de Informações de Segurança, agencia de inteligencia de Portugal.
 Silicon Integrated Systems, empresa de microelectrónica de Taiwán.
 Sis, capital del Reino armenio de Cilicia.
 Sis, localidad de la región armenia de Ararat.
 SIS, empresa portuguesa fabricante de motocicletas, ya desaparecida.
 Sumideros invertidos selectivos, artefacto que se utiliza para combatir las heladas y para la desodorización territorial.
 Sistema de Información de Schengen 
El Sistema de Información de Schengen es un sistema de información a gran escala que almacena alertas sobre personas y objetos en relación con el control del espacio Schengen y cuya finalidad es garantizar la seguridad en dicho entorno.